Mimasaka pode ser:

Mimasaka (Okayama) - cidade da prefeitura de Okayama, Japão
Província de Mimasaka - antiga província do Japão, na mesma região da cidade acima

Desambiguação